9, jaar in de eerste eeuw na Christus
9 (2005), korte film uit 2005
9 (2009), animatiefilm uit 2009
9 (getal), natuurlijk nummer volgend op 8, gevolgd door 10
9 (album van Damien Rice), folkrockalbum uit 2006